Brennwald ist der Name von:

Personen:
 Heinrich Brennwald (1478–1551), Zürcher Kleriker und Chronist
 Reto Brennwald (* 1963),  Schweizer Fernsehjournalist, Filmemacher und Moderator

Orte:
 Brennwald (Gemeinde Wenns), Dorf in der Gemeinde Wenns, Tirol